Liebman ist der Familienname folgender Personen: 

 David Liebman (* 1946), US-amerikanischer Musiker
 Marcel Liebman (1929–1986), belgischer Historiker und Soziologe

Siehe auch:
 Libman